Українство — поняття, що має кілька значень:
 Українство — спільнота українців.
 Українство —  учасники процесу культурно-національного відродження українського народу..
 Українська ідентичність — об’єкт дослідження і головна категорія українознавства.

Примітки